1,1-dimethoxyethaan
 1,2-dimethoxyethaan